Ototyphlonemertes affinis är en djurart som tillhör fylumet slemmaskar, och som beskrevs av Kirsteuer, Ms name. Ototyphlonemertes affinis ingår i släktet Ototyphlonemertes och familjen Ototyphlonemertidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Slemmaskar
affinis